Владимир Владимирович Тарасов:
* Тарасов, Владимир Владимирович (род. 1951) — депутат Верховной рады Украины V созыва.
 Тарасов, Владимир Владимирович (1958—2022) — советский и российский пловец и тренер.